Plumeros puede referirse a:
 el nombre común de la planta Agrostis castellana
 el nombre común de la planta Agrostis nebulosa; o
 el nombre común de la planta '''''Cotinus coggygria.